

События 
 Консулы: Марк Корнелий Цетег (патриций, в Этрурии) и Публий Семпроний Тудитан (плебей, в Бруттии); проконсулы: Публий Корнелий Сципион Африканский (на Сицилии), Публий Лициний Красс Див (в Бруттии), Марк Ливий Салинатор (в Этрурии), Луций Корнелий Лентул и Луций Манлий Ацидин (оба — в Испании); преторы: Тибе­рий Клав­дий Нерон (на Сардинии), Марк Мар­ций Рал­ла (городской), Луций Скри­бо­ний Либон (по делам иностранцев и в Цизальпийской Галлии) и Марк Пом­по­ний Матон (на Сицилии); пропреторы: Гней Октавий (флот), Гай Гостилий Тубул (в Капуе) и Спурий Лукреций (в Цизальпийской Галлии); народные трибуны: Гней Бебий Тамфил, Лициний, Марк Клавдий Марцелл, Марк Цинций Алимент, Марк Силий и Публий Силий; квестор: Марк Порций Катон Старший; цензоры: Гай Клавдий Нерон (патриций) и Марк Ливий Салинатор (плебей).
 При поддержке частных лиц Сципион соорудил флот. Весна — Сципион с армией в 30 000 солдат высадился около Утики. Карфагеняне сумели вытеснить Сципиона.
 Римское войско Публия Корнелия Сципиона Африканского высадилось у Карфагена.
 Экспедиция Антиоха на Бахрейнские острова и возвращение в Сирию.

См. также

Примечания